Rajko Tavčar (Kranj, 21 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional esloveno, meio campista, disputou a Copa do Mundo FIFA de 2002.

Carreira 
Rajko Tavčar se profissionalizou no SpVgg Unterhaching.

Seleção 
Rajko Tavčar representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do SpVgg Unterhaching
Futebolistas do FC Augsburg
Futebolistas do SpVgg Greuther Fürth
Naturais de Kranj
Futebolistas do SV Wehen Wiesbaden
Futebolistas do SC Fortuna Köln
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do SV Wacker Burghausen
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol